

Geografie
Palermo (provincie), voormalige provincie van Italië
Palermo (metropolitane stad), rechtsopvolger van de provincie
Palermo (stad) (oude naam: Panormos), stad in Italië

Vernoemd
Palermo (Buenos Aires), buurt in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires
Palermo (Californië), plaats in de Amerikaanse staat Californië
Palermo (Huila), gemeente in het departement Huila in Colombia
Palermo (North Dakota), plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Palermo (Uruguay), plaats in het departement Florida in Uruguay

Personen
Martín Palermo, Argentijnse voetballer

Overig
Palermo FC, Italiaanse voetbalclub
 Verdrag van Palermo, een benaming voor het VN-verdrag tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, getekend in Palermo.